Серков, Андрей:
 Серков, Андрей Иванович (род. 1964) — российский историк масонства, архивист.
 Серков, Андрей Игнатьевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.